The Studio kan syfta på:

 The Studio (tidskrift), konst- och konsthantverkstidskrift 1892-1964
 The Studio (TV-kanal), brittisk TV-kanal
 Studio (musikgrupp)